L'illusion et la Réalité est le dix-neuvième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

L'invincible carapace d'acier  

Face à Banjin Unui, Sanosuké est en difficulté, car tous deux sont experts en combat à mains nues mais Banjin porte une carapace d'acier capable de résister aux balles de revolver.

Kenshin lui arrive juste à temps pour empêcher Hyōko Otowa de tuer le commissaire.

L'arme humaine des ténèbres 

Kenshin, face à Otowa, comprend sa technique : elle a des armes cachées partout sur le corps, arcs et autres. Cette dernière se retire donc en se couvrant avec un nuage de poison immobilisant.

Sanosuké se heurte à la carapace de Banjin, et réussit à en briser un morceau, au prix d'une blessure à la main droite. Gein alors fait irruption, monté dans une marionnette.

Les questions apparaissent 

Gein et Banjin se retirent, et Sanosuké comprend juste à temps qu'il y a une bombe dans la marionnette.

Kenshin de son côté comprend au dernier moment que Kamatari va tirer sur la maison du commissaire, et réussit à sauver ce dernier dont la famille est déjà en sécurité.

Souvenirs au coucher du soleil 

Au petit matin, Kaoru et Tsubamé constatent que Yahiko a passé la nuit à veiller pour protéger le dojo. Ce dernier redemande à Kaoru de lui enseigner les arcanes de l'école, arguant qu'il se passe quelque chose et qu'il refuse d'être le seul faible de la bande.

Kenshin, rentrant de chez le commissaire, s'interroge sur la façon d'expier d'avoir été Battosai l'assassin. Sur un pont, dos au soleil, l'attend Enishi.

Le prologue de la mort 

Kenshin sursaute, voyant aux côtés de Enishi l'image de Tomoe. Enishi annonce que, dans dix jours, il vengera sa sœur Tomoe en faisant souffrir cinq proches de Kenshin. Sourd aux objections de ce dernier qui lui demande de laisser les autres en dehors de cette histoire qui en concerne qu'eux, Enishi ajoute que Kenshin ne peut refuser sous peine de voir le chaos étendu à toute la ville.

L'illusion et la réalité 

Kenshin rentre au dojo Kamiya, l'air totalement abattu. Megumi a fait céder Sanosuke, qui veut tout raconter. Mais en voyant la mine de Kenshin, Kaoru ne peut rien demander, et le laisse se reposer.

Kenshin, à la sortie d'un horrible cauchemar, voit Yahiko s'entraîner pour devenir fort, constate la présence de gens qu'il veut protéger, et décide de raconter à ses amis l'histoire de Tomoe, sa femme qu'il a tué de ses propres mains, et qui est aussi l'histoire de sa cicatrice sur la joue.

Chapitre des souvenirs : 1 - Assassin 

En 1864, Kenshin tue Jubee Shigekura, vice-gouverneur de Kyōto, au cours de son combat pour ouvrir une nouvelle ère de l'histoire du Japon. Mais un vassal de celui-ci, Kyosato, avec une énorme volonté de vivre malgré sa faible technique au sabre, parvient à laisser une blessure sur la joue gauche. Il est également tué par Kenshin.

Chapitre des souvenirs : 2 - La naissance de Battôsaï 

Kenshin, qui est depuis six mois au sein des patriotes et a tué une centaine de personnes, refuse l'invitation de Katsura Kogoro, prétextant qu'un assassin doit rester dans l'ombre. Katsura cependant se rend compte que le cœur de Kenshin est toujours aussi pur qu'avant, même si son corps est souillé.

Chapitre des souvenirs : 3 - Un couple sous une pluie de sang 

Kenshin se met à dos deux faux patriotes dans un bar, qui embêtaient une jeune fille. Ceux-ci le suivent pour se venger mais sont tués par un assassin du Bakufu, que Kenshin ensuite élimine. Mais la jeune fille a été témoin de toute la scène. Kenshin ne peut cependant pas la tuer.

A-t-il toujours une balafre en forme de croix ? | Réminiscences

Volume de Kenshin le vagabond